Dans l'univers de fiction de Star Trek, lAcadémie de Starfleet est le lieu d'entrainement des cadets de Starfleet.

L'académie 
L'académie est créée en 2161, en même temps que la Fédération des planètes unies. Sa devise Ex astris, scientia (Des étoiles, la science) peut être rapprochée de celle d'Apollo 13 (Ex luna scientia), et par ricochet de celle de l'Académie navale d'Annapolis (Ex scientia tridens).

Le campus principal de l'académie est situé à proximité du quartier général de Starfleet sur Terre, en Californie sous le Golden Gate Bridge (sur le site du Presidio). Un campus existe aussi à Marseille (Tom Paris y aurait fait ses classes).

La première tentative de Wesley Crusher pour intégrer l'académie inclut de nombreux détails de l'examen d'entrée. Les étudiants admis suivent un programme de quatre ans, après lequel ils obtiennent le grade d'enseigne.

L'un des personnages de l'académie est un jardinier du nom de Boothby (interprété par Ray Walston). Il apparait comme « conseiller » de nombreux étudiants, dont Jean-Luc Picard et Kathryn Janeway.

Pour les extraterrestres non adhérents à la Fédération, une lettre de recommandation d'un officier supérieur est nécessaire à l'admission au test d'entrée à l'académie. Le commandant Benjamin Sisko écrit une lettre pour Nog en 2371. Nog est l'un des personnages principaux de la série de comics de Marvel « Starfleet Academy ».

Dans la série Star Trek: Enterprise, Trip fait, alors que l'action se passe en 2151, référence à « l'Académie ». Il ne précise pas s'il fait référence à l'Académie de Starfleet ou une autre académie comme celle de West Point, toujours en activité. 
Si Tucker fait bien allusion à l'Académie de Starfleet, sa date de fondation doit être antérieure à 2151, ce qui serait un retcon.

En 1997, un jeu autour de l'histoire de l'académie, appelé Star Trek: Starfleet Academy, a été développé par Interplay et High Voltage Software.

Une première ébauche du script de Star Trek 6 : Terre inconnue contenait un flashback au temps du capitaine Kirk à l'académie. Selon le producteur Harve Bennett, cette version qui n'a pas dépassé le casting préliminaire aurait mis en scène Ethan Hawke dans le rôle du capitaine Kirk et John Cusack dans celui de Spock.

Lieu de tournage 
Le , situé à Van Nuys, en Californie, conçu par l'architecte californien , a été utilisé pour filmer le campus principal de l'académie. Des images du Golden Gate y ont été superposées pour rappeler la baie de San Francisco.

Notes et références

Notes

Références 

Lieu de Star Trek
Université de fiction